Бранко Ђорђевић (Пожаревац, 25. децембар 1896 — Београд, 2. октобар 1975) био је српски филмски и позоришни глумац.
На сцену је први пут ступио 1914. године у Народном позоришту у Скопљу под управом Бранислава Нушића. У војничком позоришту Деветог пука на Солунском фронту играо је у току Првог светског рата. У периоду змеђу два светска рата играо је у позоришту Удружења глумаца, Српском Народном позоришту у Новом Саду, био је глумац, редитељ и управник Градског позоришта у Пожаревцу, затим у Народном позоришту у Београду - Секцији за Дунавску бановину, у Крагујевцу и у Скопљу. Након Другог светског рата глумио је у Шапцу и Нишу затим у Београдском драмском позоришту, Београдској комедији и Савременом позоришту.

Филмографија 
Глумац | Селф |

Дугометражни филм | ТВ филм | ТВ серија
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|9
|2
|0
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|2
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|20
|10
|30
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|10
|24
|10
|45
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1948
| Софка
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Дечак Мита
| Судија
|-
! 1953
| Циганка
| Арса Председник општине
|-
! 1954
| Сумњиво лице
| Поштански службеник (као Б Ђорђевић)
|-
! 1955
| Песма са Кумбаре
| Махсул-ага
|-
! 1955
| Шолаја
| Пуковник краљевске војске (као Б Ђорђевић)
|-
! 1957
| Потражи Ванду Кос
| Стари Кос
|-
! 1958
| Рафал у небо
| /
|-
! 1958
| Госпођа министарка
| /
|-
! 1959
| Три Ане
| Конобар у позоришном бифеу
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Први грађанин мале вароши
| Старији функционер
|-
! 1964
| На место, грађанине Покорни!
| Цулетов дедица
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1958
| Април и детективи
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1963
| Капетан Смело срце
| /
|-
! 1968
| На рубу памети
| Г генерални директор Голомбек (као Бранивој Ђорђевић)
|}

           

ТВ документарни филм

          
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1966
| Лола Ђукић и Новак Новак
| Лично
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1896.
Умрли 1975.
Српски глумци
Југословенски глумци
Пожаревљани